Huey kan som auktorsförkortning betyda:

 Laurence Markham Huey
 Raymond Brunson Huey

Robotskapade auktorsförkortningar